Zkratka TNC má více významů:

 nadnárodní korporace (transnational corporation)
 TNC konektor – typ koaxiálního konektoru (BNC se závitem)
 terminal node controller – modem/router pro packet radio